

Список родов, входящих в семейство 

 Список составлен на основе данных сайта GRIN.

A

B

C 
 
 
 
 
 
 
  — предварительное название для неназванного межродового гибрида Eremocitrus × Цитруса
  — межродовой гибрид Цитруса × Кумквата
  — предварительное название для неназванного межродового гибрида Microcitrus × Цитруса
  — межродовой гибрид Цитруса × Понцируса
 
 
 
 
 
 
  — предварительное название для неназванного межродового гибрида Clymenia × ((Цитруса × Кумквата) × Кумквата)

D

E

F 
 
 
 
  — предварительное название для неназванного межродового гибрида Кумквата × (Цитруса × Понцируса)

G

H

I

K

L

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — предварительное название для неназванного межродового гибрида Microcitrus × Понцируса
  — предварительное название для неназванного межродового гибрида  Microcitrus × (Цитруса × Кумквата)
 
 
   — предварительное название для неназванного межродового гибрида  Microcitrus × Кумквата

N

O

P

R

S

T

V

W

Z

Примечания

Ссылки 
 Список родов семейства Рутовые на сайте GRIN 

 
Рутовые